Grafham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Grafham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Surrey